Eliza Smith ( m. ¿1732?), fue una de las escritoras inglesas de libros de cocina más populares del siglo XVIII. No parece saberse nada de su vida personal más allá del hecho de que trabajo como ama de llaves para familias nobles por más de treinta años. Su único libro titulado La completa ama de casa o el consumado compañero de las damas tuvo dieciocho ediciones en Gran Bretaña y fue el primer libro de cocina publicado en la América colonial. Este era publicado bajo el seudónimo E.S., pero tras su muerte se publicaba con el nombre E. Smith.

Véase también

Referencias 

Escritores de Inglaterra del siglo XVIII
Escritoras de Inglaterra